Viktoriaschule oder Viktoria-Gymnasium steht mit unterschiedlichen Namensgeberinnen für:

 Viktoria-Gymnasium (bis 2008 Viktoriaschule), Essen
 Viktoria-Gymnasium in Potsdam (unter diesem Namen 1878–1946, heute Helmholtz-Gymnasium Potsdam)
 Viktoriaschule (Aachen), ein 1870 gegründetes Aachener Gymnasium in Trägerschaft der Evangelischen Kirche im Rheinland
 Viktoriaschule (Danzig), ehemalige Schule und Ort des Gedenkens in Gdańsk, Polen
 Viktoriaschule (Darmstadt), ein 1829 gegründete allgemeinbildendes Gymnasium in Darmstadt
 Viktoria-Schule, Grundschule in Kronberg-Schönberg
 Viktoriaschule in Frankfurt am Main (ehemalige Bezeichnung), siehe Bettinaschule

Siehe auch:
 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg (benannt nach Victoria von Großbritannien und Irland (1840–1901))
 Viktoria-Luise-Gymnasium, Hameln

Liste (Schulen nach Name)